Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Ireny Dubiskiej w Łodzi.

Historia i Program Konkursu 
Powstał w 2003 w Łodzi. Jest skierowany do młodzieży średnich szkół muzycznych (szkół muzycznych II stopnia). Założycielem konkursu jest Przemysław Kulikiewicz. Konkurs odbywał się w latach 2003, 2004. Kolejną edycję zaplanowano na rok 2006. Repertuar zakłada wykonanie przez uczestników utworów z różnych epok: od baroku do muzyki współczesnej. Konkurs przebiega w dwóch etapach. W jury zasiadają wybitni polscy muzycy - pedagodzy i koncertujący instrumentaliści. Przewodniczącym jury I i II konkursu był prof. Michał Grabarczyk.

Zwycięzcy 
 2003 - ex aequo:  Marta Oyrzanowska, Marianna Szadowiak i Kamil Zawadzki
 2004 - Maxima Sitarz
 2006 - Błażej Kociuban

Zobacz też 
 Festiwale i przeglądy w Łodzi

Linki zewnętrzne 
 www.dubiska.pl

Konkursy muzyki poważnej
Festiwale i przeglądy w Łodzi
Muzyka w Łodzi